

Mitologia 
 Afrodite (Aphrodítē in greco antico) – dea greca della bellezza e dell'amore

Musica 
 Aphrodite – DJ e produttore britannico
 Aphrodite – album di Kylie Minogue del 2010

Teatro 
 Aphrodite – commedia musicale del 1920 di Pierre Frondaie e George C. Hazelton

Astronomia
 1388 Aphrodite – asteroide della fascia principale

Altro 
 Fish (Aphrodite) – personaggio del manga e anime I Cavalieri dello zodiaco
 Progetto Aphrodite – progetto statunitense per utilizzo di droni durante la seconda guerra mondiale

Pagine correlate 
 Afrodite (disambigua)